Стадион Роял Бафокенг е стадион за футбол, ръгби и лека атлетика в град Фокенг близо до Рустенбург, Република Южна Африка.

Построен е и се управлява от народа бафокенг. Използва се за домашен стадион на футболен клуб „Платинум Старс“.

Капацитетът на стадиона е увеличен от 38 000 на 40 000, за да може да приеме 6 мача от Мондиал 2010. За този турнир централната трибуна е уголемена и е добавена козирка. Други подобрения по съоръжението включват добавянето на ново електронно табло, нови седалки и подобрение на прожекторите.

Ремонтът на стадиона приключва през май 2009 г., за да приеме 4 мача от Купа на конфедерациите 2009.

Турнири

Купа на конфедерациите 2009

Мондиал 2010

Източници

Външни препратки 

 360 Гледка 
 Официален сайт 

Стадиони в ЮАР
Ръгби стадиони в ЮАР